Санаин — армянский топоним, относящийся к марзу Лори:

 Санаин — бывшее село, ныне включённое в черту города Алаверди.
 Санаин — церковно-архитектурный памятник X—XIII веков.
 Санаин — станция Южно-Кавказской железной дороги.